Sloveens voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Sloveens voetbalelftal onder 18 (vrouwen)